Regius Professor of Law kan syfta på:

 Regius Professor of Law (Glasgow)
 Regius Professor of Laws (Dublin)

Se även 

 Regius Professor of Civil Law